Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile a Norvegia-Svezia 1997.

Gruppo A

Selezionatore: Aimé Mignot

Selezionatore: Yuri Bystritsky

Selezionatore: Ignacio Quereda

Selezionatore: Marika Domanski-Lyfors

Gruppo B

Selezionatore: Jørgen Hvidemose

Selezionatore: Tina Theune-Meyer

Selezionatore: Sergio Guenza

Selezionatore: Per-Mathias Høgmo

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1997
Campionato europeo di calcio femminile 1997